Línea 202 puede referirse a:

 Línea 202 de autobuses de Madrid.
 Línea 202 de autobuses de Lima.
 Antigua Línea 202 de autobuses de Montevideo.